Автостанція «Новомосковськ-3» знаходиться у самому центрі Новомосковська. В основному вона обслуговує приміські рейси у Перещепинському напрямку. Автовокзал входить до ПАТ «Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій».

Основні напрямки

Місцевого формування 
 Новомосковськ-3 — Бердянськ
 Новомосковськ-3 — Кирилівка
 Новомосковськ-3 — Піщанка (Новомосковський район)Голубівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ-3 — Знаменівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ-3 — Меліоративне
 Новомосковськ-3 — Новотроїцьке (Новомосковський район)

Транзитні 
 Дніпро — Перещепине
 Дніпро — Василівка (Новомосковський район)
 Дніпро — Голубівка (Новомосковський район)
 Дніпро — Губиниха
 Дніпро — Миколаївка (Новомосковський район)
 Дніпро — Хащеве (Новомосковський район)
 Дніпро Новий центр — Хащеве (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Перещепине
 Новомосковськ-1 — Василівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Герасимівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Голубівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Губиниха
 Новомосковськ-1 — Затишне (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Казначеївка (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Королівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Миколаївка (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Надеждівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Орілька (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Панасівка (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Попасне (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Привільне (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Хащеве (Новомосковський район)
 Новомосковськ-1 — Черкаське (Новомосковський район)

Примітки 
 ПАТ «Допас» 

Автовокзали та автостанції Дніпропетровської області
Транспорт Новомосковська